Примера А Уругвая по футболу 1919 года — 19-й по счёту турнир. Турнир проводился по двухкруговой системе в 18 туров. Все клубы из Монтевидео.

Таблица

Ссылки 
 Таблицы чемпионатов Уругвая 1900—2000 на RSSSF

1919
1919 год в футболе
1910-е годы в Уругвае